Таї́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 10 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 195 осіб у працездатному віці (15-64 років) 148 були активні, 47 — неактивні (показник активності 75,9%, у 1999 році було 63,0%). З 148 активних працювало 130 осіб (71 чоловік та 59 жінок), безробітних було 18 (9 чоловіків та 9 жінок). Серед 47 неактивних 13 осіб було учнями чи студентами, 20 — пенсіонерами, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 402,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Таїс на сайті французького Національного інституту географії
 Таїс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таїс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таїс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таїс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн